Frederik Bøgh er navnet på flere personer:

 Frederik Bøgh (præst) (1762-1831) – dansk provst (Matthias Frederik Georg Bøgh)
 Frederik Bøgh (forfatter) (1836-1882) – dansk digter og kritiker (Matthias Frederik Georg Bøgh)
 Frederik Bøgh (rektor) (1880-1967) – dansk rektor